Järg ist der Familienname folgender Personen:

 Tiia Järg (* 1943), estnische Musikpädagogin
 Lea Danilson-Järg (* 1977), estnische Journalistin und Politikerin